Abierto Mexicano TELCEL 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Abierto Mexicano TELCEL rozgrywany w dniach 21–26 lutego 2011 roku w Acapulco na kortach ziemnych o puli nagród 955 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011
2011 w tenisie ziemnym
2011 w Meksyku